

Бахча — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Бахча — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Бахча — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Див. також 
 Бакча
 Баштан (значення)